
Molekulska formula -{C18H20N2}- se može odnositi na:
 Mianserin
 Ciklopramin